Lobito Airport (portugisiska: Aeroporto do Lobito) är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Benguela, i den västra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Luanda. Lobito Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Lobito Airport är platt åt sydväst, men österut är den kuperad. Havet är nära Lobito Airport åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Lobito Airport. Runt Lobito Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Lobito,  kilometer norr om Lobito Airport.

Omgivningarna runt Lobito Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Benguela (provins)